la battaglia di Amiens – battaglia combattuta nel 1870 nel corso della guerra franco-prussiana,
 la battaglia di Amiens – battaglia combattuta nel 1918 nel corso della prima guerra mondiale.